Leda en de zwaan (Ben Guntenaar), beeld van Ben Guntenaar op het Emmaplein, Amsterdam-Zuid
Leda en de zwaan (Han Rädecker), beeld van Han Rädecker in het Erasmuspark, Amsterdam-West